Il singolare del torneo di tennis Challenger Ciudad de Guayaquil 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sergio Roitman che ha battuto in finale Brian Dabul 7-65, 6-4.

Teste di serie

 Guillermo Cañas (primo turno)
 Nicolás Lapentti (secondo turno)
 Diego Junqueira (secondo turno)
 Daniel Gimeno Traver (primo turno)

 Alberto Martín (semifinali)
 Pablo Andújar (primo turno)
 Santiago Ventura (primo turno)
 Brian Dabul (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2008